Сан Хосе де лос Сапос има више значења:

 Сан Хосе де лос Сапос, Роберто Мелендез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лос Сапос, Санта Елена (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику